Ferdinando peut désigner:

 Ferdinando, prénom masculin italien
 Ferdinando I de' Medici, ecclésiastique et homme politique toscan

Voir aussi